AAA kan syfta på:

 AAA batteri – en storlek av elektriska batterier enligt ANSI-standard
 Lucha Libre AAA Worldwide - ett fribrottningsförbund i Mexiko
 AAA – en organisation för bilägare i USA, se American Automobile Association
 AAA baseball – en nivå av farmarligor i nordamerikansk baseboll
 AAA – ett friidrottsförbund för England och Wales, se Amateur Athletic Association
 AAA – en högerperonistisk terror- eller gerillagrupp i Argentina, se Alianza Anticomunista Argentina
 AAA – en amerikansk akademikerorganisation inom antropologi, se American Anthropological Association
 AAA – IATA:s kod för en flygplats i Lincoln, Illinois, USA, se Logan County Airport
 AAA – en kreditvärdighetsklass, se Kreditvärdighet
 AAA – en tidigare svensk reklambyrå, se Allmänna Annonsbyrån AB